Гарифу́лина — фамилия. Известные носительницы: Гарифулина, Кристина Викторовна (род. 1994) — российская футболистка.
 Гарифулина, Нурдида Кияметдиновна (1925—2022) — доярка, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Гарифуллина